{{Infobox Bande dessinée
 | charte               = histoire
 | titre                = Les Trois Perles vertes
 | titre original       =
 | titre autre          = 
 | série                = Tif et Tondu
 | numéro               = 13
 | image                = 
 | légende              = 
 | dessin               = 
 | scénario             = 
 | auteur               = Fernand Dineur
 | couleur              = 
 | assistant            = 
 | genre                = 
 | thèmes               = 
 | personnages          = 
 | lieu                 = 
 | époque               = 
 | langue               = Français
 | pays                 = 
 | éditeur              = 
 | collection           = 
 | prépublication       = Héroïc-Albums
 | première publication =  dHéroïc-Albums | support              = 
 | périodicité          = 
 | ISBN                 = 
 | nombre de pages      = 
 | nombre d'albums      = 
 | adaptation           = 
 | album précédent      = 
 | album suivant        =
 | divers               =  
}}Les Trois Perles vertes est la treizième histoire de la série Tif et Tondu de Fernand Dineur. Elle est publiée pour la première fois dans le  dHéroïc-Albums.

Univers

Résumé 
Parce qu'ils sont Européens en Arabie, Tif et Tondu sont confondus avec deux malfrats, Colec et Voltou. La mission de ces derniers, au service d'un certain Toula, est de récupérer trois perles vertes de grande valeur auprès du cousin de Toula, l'émir Malta, qui lui sert de receleur.

Avec Fala Baoud, un policier égyptien, Tif et Tondu suivent la route prévue pour les bandits, et récupèrent les perles à la barbe de l'émir, avant de fuir dans sa jeep. Malta, sur l'avis de son conseiller, choisit d'accuser Colec et Voltou d'avoir détourné les perles, plutôt que de reconnaître qu'il les a perdues.

Personnages 
 Tif et Tondu
 Des policiers locaux
 Colec, Voltou et leur complice arabe
 Bala Faoud
 l'émir Malta et ses serviteurs

Historique

Publication

Revues

Album

Lien externe 

Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Héroïc-Albums
Histoire publiée pour la première fois en 1949